Андре́й Степа́нович Конова́лов () — советский и российский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера 
Воспитанник челябинской ДЮСШ № 3. Известен по выступлениям за клуб «Спартак» Москва, в составе которого становился неоднократным чемпионом России. В 2007 году был игроком клуба «Шинник» Ярославль, выступавшего в первом дивизионе России и по итогам первенства с 1-го места вышедшего в премьер-лигу. По истечении срока контракта с «Шинником» в декабре 2007 года Коновалов покинул команду.

В январе 2010 года подписал двухлетний контракт с московским «Торпедо», в составе которого впервые появился на поле 11 мая во встрече с воронежским «Факелом», выйдя на замену в конце матча.

В 2012 году провёл четыре матча в любительской лиге (зона «Черноземье») за тульский «Арсенал».

В высшей лиге чемпионата России сыграл 196 матчей, забил 14 мячей.

В июне 2013 года принял предложение стать помощником главного тренера ФК «Спартак-2». С января 2017 года — помощник Евгения Бушманова в молодёжной сборной России. Покинул молодёжную сборную после ухода Бушманова. 11 марта 2021 года вернулся в «Спартак-2» вместе с Бушмановым. По окончании сезона 2021/22 команда была расформирована.

Достижения 
 Чемпион России (4): 1993, 1994, 1996, 1997
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995, 2003
 Победитель первого дивизиона России: 2002, 2007
 В 1989 году в составе сборной РСФСР стал победителем всесоюзного турнира памяти «Юность»
 В 1991 году в составе 2-й юношеской сборной СССР стал победителем мемориала Гранаткина в Ленинграде
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 3 — 2001
 Победитель зоны «Центр» второго дивизиона: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов» Самара
 Капитан Коновалов «Самарские известия», 12 мая 2001 года

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Крылья Советов-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Торпедо» Москва